Backström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Backström  (född 1938), arkitekt
 Börje Backström (1908–1999), finländsk militär
 Fia Backström (född 1970), konstnär
 Gustav Backström (född 1995), hockeyspelare
 Monica Backström (1939–2020), konstnär
 Ola Backström (1953–2004), musiker
 Sven Backström (1903–1992), arkitekt

Svenska efternamn